Federn ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Federn (1914–2007), österreichischer Psychoanalytiker
 Etta Federn-Kohlhaas, Etta Kirmsse, Esperanza (1883–1951), österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Josef Federn (1831–1920), österreichischer Internist
 Karl Federn (1868–1943), österreichischer Jurist und Schriftsteller
 Klaus Federn (1910–2014), deutscher Hochschullehrer für Mechanik und Maschinenbau
 Luise Federn-Staudinger (1879–1967), deutsche Bildhauerin und Frauenrechtlerin
 Paul Federn (1871–1950), österreichischer Arzt und Psychoanalytiker, der zu den ersten Schülern Freuds gehörte
 Walter Federn (* 1910), österreichischer Mediziner und Medizinhistoriker, Sohn von Paul Federn
 Walther Federn (1869–1949), österreichischer Nationalökonom und Wirtschaftsjournalist

Siehe auch:
 Die vier Federn (Begriffsklärung)
 Teeren und Federn
 Feder
 Veder